Piwo – napój alkoholowy 
 Piwo –  polski film krótkometrażowy z 1965 roku
 Piwo –  amerykański film z 1985 roku
 P.I.W.O. – Potężny Indeksowany Wyświetlacz Oknowy; inicjatywa studentów Politechniki Wrocławskiej

Zobacz też 
 Polska Partia Przyjaciół Piwa